Il doppio del torneo di tennis Gramado Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nelson Aerts e Fernando Roese che hanno battuto in finale Bertrand Madsen e Gerardo Martínez 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Danilo Marcelino /  Luiz Mattar (semifinali)
 Nelson Aerts /  Fernando Roese (Campioni)

 Ricardo Acioly /  Mauro Menezes (quarti di finale)
 José Luis Aparisi /  Vicente Solves (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Gramado Challenger 1991